Jeux de guerre (wargames en anglais, kriegspiel en allemand) peut désigner :

Œuvres de fiction 

 Jeux de guerre, titre québécois de Wargames, film de science-fiction américain de John Badham, sorti en 1983 ;
 Jeux de guerre (Patriot Games), roman de Tom Clancy paru en 1987 ;
 Jeux de guerre (Patriot Games), film américain de Phillip Noyce, adapté du roman précédent et sorti en 1992 ;
 Un jeu guerrier ou Jeu de guerre (War Game), nouvelle de Philip K. Dick parue en 1959 ;

Autres 

 le kriegsspiel, simulations en stratégie militaire utilisés pour l'exercice d'état-major par les armées ;
 Le jeu de guerre ou wargame, forme de kriegspiel ludique utilisé par des particuliers, à l'origine sous forme de jeu de société, aujourd'hui plus sous forme de jeux vidéo.
 le Jeu de la guerre est un ouvrage d'Alice Becker-Ho et Guy Debord.

Stratégie de combat
Théorie des jeux